Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1961 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rod Laver je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Rod Laver (finale)
  Chuck McKinley (tretji krog)
  Roy Emerson (prvak)
  Mike Sangster (polfinale)
  Bob Mark (četrti krog)
  Frank Froehling (tretji krog)
  Jon Douglas (četrtfinale)
  Ron Holmberg (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1961